Ива́н Ива́нович Ба́харев:
 Бахарев, Иван Иванович (1910—1943) — Герой Советского Союза.
 Бахарев, Иван Иванович (1879—1958) — русский златоустовский гравер.